Magnus Samuelsson peut désigner :
Magnus Samuelsson (1969-), homme fort suédois et un participant au World's Strongest Man;
Magnus Samuelsson, (1971-), footballeur suédois;
Magnus Samuelsson, (1972-), footballeur suédois.

Voir aussi